Jean Leclercq peut désigner :
 Jean Leclercq (1925-1970), un homme politique belge et un militant wallon ;
 Jean Leclercq (1906-1981) un écrivain et un nouvelliste français ;
 Jean Leclercq (1911-1993) un moine bénédictin français de l'abbaye de Clervaux au Luxembourg;
 Jean Leclercq (1931-2021), un écrivain picard.